Rust steht für:
 Rust (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Rust (Programmiersprache), Mozilla Foundation
 Rust (Computerspiel), Indie-Spiel (2018) aus dem Survival-Genre für den PC
 Rust Bluff, Kliff in der Ross Dependency, Antarktika

Filme:
 Rust (2010), Film von und mit Corbin Bernsen 
 Rust (Film), Western von Joel Souza, mit Alec Baldwin 

Gemeinden in Europa:
 Rust (Baden), Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Rust (Burgenland), Freistadt (Stadt mit eigenem Statut) im Burgenland, Österreich
 Deutsch Rust, Tschechien, siehe Podbořanský Rohozec
 Rust in der Raabau, Ungarn, siehe Szil
 Rust im Tullnerfeld, Katastralgemeinde von Michelhausen, Niederösterreich